Ganesa turgida är en snäckart som beskrevs av Nils Hjalmar Odhner 1912. Ganesa turgida ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
turgida